Uth steht für:
 Untrihexium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 136 (Superactinoid)

Uth ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Uth (1855–1926), Justizrat, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Heinz Uth (1936–2016), deutscher Kriminalbeamter und polizeilicher Homosexuellenbeauftragter
 Mark Uth (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Max Uth (1863–1914), deutscher Maler

uth steht für:
 us-Hun (ISO-639-3-Code), östlicher Dialekt von Hun-Saare, einer der Kainji-Sprachen in Nigeria

UTh steht für:
 Universität Thessalien

UTH steht für:
 Universidad Tecnológica de Honduras
 University of Texas Houston
 Flughafen Udon Thani (IATA-Code), Flughafen von Udon Thani, Thailand

Abkürzung